Перший дивізіон Бельгії 2002—2003— 101-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном став Брюгге.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Лув'єрроз взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Бельгії 2002—2003.
2. Клуб Ломмель знявся зі змагань після 26 туру, усі результати були анульовані, а клуб був ліквідований.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2002 у бельгійському спорті
2003 у бельгійському спорті